Le personnage de la Barbe bleue, héros éponyme du conte de Charles Perrault, a donné lieu à différentes adaptations :

Ballet 
 Barbe-Bleue est un ballet de Marius Petipa (1896)

Biologie 
 Guêpier à barbe bleue
 La Barbe bleue est une plante de jardin, appelée Caryopteris incana Houttuyin ou Kew blue
 Barbe bleue est une race de poule française

Cinéma 

 Barbe-Bleue, film muet de Georges Méliès, sorti en 1901 ;
 Barbe-Bleue, court métrage de Jean Painlevé, sorti en 1936 ;
 Barbe-Bleue, film d'Edgar George Ulmer, sorti en 1944 ;
 Barbe-Bleue, film de Christian-Jaque, sorti en 1951 ;
 Barbe-Bleue, film d'Edward Dmytryk, sorti en 1972 ;
 Barble-Bleue, téléfilm diffusé en 1972 ;
 Barbe-Bleue, film d'Olivier Guillon, sorti en 1979 ;
 Barbe-Bleue, téléfilm de Jean Bovon diffusé en 1984 ;
 Barbe-Bleue, téléfilm d'Alain Ferrari, sorti en 1986 ;
 Barbe Bleue, film de Catherine Breillat, sorti en 2009.

Opéra 

 Raoul Barbe-Bleue, opéra-comique composée par André Grétry sur un livret de Michel-Jean Sedaine;
 Le Château de la Barbe-Bleue, opéra-comique d'Armand Limnander de Nieuwenhove ;
 Barbe-Bleue, opéra-bouffe de Jacques Offenbach (livret de Meilhac et Halévy) de 1866;
 Ariane et Barbe-Bleue, de Paul Dukas en 1907;
Le Château de Barbe-Bleue de Bela Bartok;
 Douce et Barbe Bleue d'Isabelle Aboulker.

Roman 
 Barbe-Bleue, récit de Max Frisch (1984)
 L'Affaire Barbe-Bleue roman de Yak Rivais (2000)
 Barbe bleue, roman d'Amélie Nothomb (2012)

Voir aussi